Hajnówka peut désigner en Pologne :
 Hajnówka, ville de la voïvodie de Podlachie ;
 cette ville donne son nom à la gmina rurale de Hajnówka et au powiat de Hajnówka ;
 Hajnówka, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.